Malinovka – centro abitato della Russia
 Malinovka – stazione della metropolitana di Minsk